

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mery“ beginnt.

Mery 



 Mery, Schatzhausvorsteher
 Méry, Joseph (1798–1866), französischer Schriftsteller

Meryl 
 Meryl, Angela, Stuntfrau und Schauspielerin

Meryn 
 Meryn, Siegfried (* 1954), österreichischer Internist

Meryo 
 Meryon, Charles (1821–1868), französischer Maler und Graveur
 Meryon, Charles Lewis (1783–1877), britischer Arzt und Schriftsteller